Gambacorti peut faire référence à:

Patronymie
Gambacorti ou Gambacorta, ancienne famille de Pise, qui s'est également étendue à Naples et à Palerme.
 Pietro Gambacorti (Pise, 1319 - Pise, 1392), capitaine des masnades et doge de Pise
 Chiara Gambacorti, moniale dominicaine italienne, vénérée comme bénie par l'Église catholique.
 Carlo Gambacorti-Passerini, hématologue et cancérologue italien.

Architecture
 Palazzo Gambacorti, bâtiment historique de Pise.